O EWF Evolution Championship é um título de luta livre profissional pertencente a Evolution Wrestling Force, sendo disputado exclusivamente pelos lutadores da empresa.

Os campeões são determinados com a realização de combates de luta livre profissional, em que os vencedores de cada combate são pré-determinados por um roteiro. Até o presente mês de Janeiro de , um total de sete lutadores conquistaram o título. O primeiro campeão foi KaOz, e o atual é Bruno Astro.

Reinados 
Até  de  de , houve sete campeões. O campeão inaugural foi KaOz. O segundo campeão foi Jeff, que ganhou o título em 14 de maio de 2016.. O terceiro campeão foi Dano Cerebral, que ganhou o título em 11 de março de 2017, no evento EWF In Da House, acabando com o reinado de Jeff. O quarto campeão foi Hollow, que ganhou o título em 25 de junho de 2022, no evento EWF Just Fight #7 - Lucha Extrema , acabando com o reinado de cinco anos e três meses de Dano Cerebral. Porém na mesma noite, Eddie venceu Hollow pelo mesmo título, tornando-se o campeão a perder mais rapidamente o título na história da Evolution Wrestling Force. Logo mais de cem dias depois, Eddie perderia o título para um dos principais nomes da empresa, Ryan, O Patrão no dia 08 de outubro de 2022. Ryan sendo o penúltimo campeão da empresa, defendeu o título contra o Raymon no primeiro show da Mighty Pro Wrestling e contra o Shadow no Just Fight X. Após dois plenos reinados pelo título, Ryan se viu dentro de uma nova rivalidade contra uma das principais caras da empresa, Bruno Astro. Após semanas de espera, ambos colidiram no evento Just Fight XII: Massacre Natalino, resultando na vitória de Bruno Astro, tornando-se o novo e atual campeão da empresa.

Ligações externas

Brazilian Wrestling Federation